Saint John (Amerikaanse Maagdeneilanden), een eiland van de Amerikaanse Maagdeneilanden
 Saint John (New Brunswick), een stad in New Brunswick, Canada
 Saint John (Jersey), een gemeente op Jersey op de Kanaaleilanden
 Saint John (Antigua en Barbuda), een parish van Antigua en Barbuda
 Saint John (Barbados), een parish van Barbados
 Saint John (Dominica), een parish van Dominica
 Saint John (Grenada), een parish van Grenada
 St John, een parish van Engeland

En tevens naar:
 Saint John (rivier), een rivier in Canada en de Amerikaanse staat Maine

Zie ook 
 Saint John's (doorverwijspagina)
 Sint-Jan (doorverwijspagina)